Донча́к — многозначное понятие:

 Дончак — название породы лошадей, выведенных на Дону.
 «Дончак» — двухсекционный магистральный электровоз, выпускаемый с 2006 года.

 Дончак, Александр Васильевич (род. 1926) — советский и российский писатель.

См. также 
 Донец